Крахт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крахт, Владимир Константинович (1904—1972) — советский драматург, член СП СССР, поэт-песенник, автор либретто оперетт и музыкальных комедий «Вольный ветер», «Воздушный замок», «Золотое вино». Сын Константина Крахта.
 Крахт, Константин Фёдорович (1868—1919) — русский скульптор.
 Крахт, Кристиан (род. 1966) — современный швейцарский писатель, журналист.

Литература

Примечания